Анатолий Андреевич Головнёв (род. , Медведовка, Смоленская область, РСФСР, СССР) — советский и российский военачальник, генерал-полковник (1993). Первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Российской Федерации (1995—1998).

Биография 
Родился 27 января 1942 года в деревне Медведовка Смоленской области. Окончил среднюю школу.

С 1958 по 1963 год обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище, которое окончил с отличием. В 1975 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. В 1980 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

С 1963 по 1968 год командовал взводом в полку обеспечения Высших Краснознамённых офицерских курсов «Выстрел» имени Б. М. Шапошникова и ротой курсантов в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 1975 по 1980 год служил в Дальневосточном военном округе и в Группе советских войск в Германии в должностях  заместителя командира и командира мотострелкового полка (полк дислоцировался на острове Сахалин), начальника штаба мотострелковой дивизии. С 1980 по 1984 год — командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе 8-я гвардейской общевойсковой армии в Группы советских войск в Германии. С 1984 по 1985 год — первый заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армией. 

С 1985 по 1988 год — командующий 8-й танковой армией. С 1988 по 1992 год — первый заместитель командующего войсками Московского военного округа. С 1992 по 1995 год — начальник Главного управления боевой подготовки и заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Российской Федерации по боевой подготовке. С 1995 по 1998 год — первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Российской Федерации. С 1998 по 2000 год — начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Российской Федерации.

А. А. Головнев принимал участие в боевых действиях в Приднестровском конфликте, Таджикской войне и в Первой Чеченской войне, являлся участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Высшие воинские звания 
 Генерал-майор (30.04.1982)
 Генерал-лейтенант (15.02.1988)
 Генерал-полковник (19.04.1993)

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (1996)
 Орден Красной Звезды (1977)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1987)
 Медаль «За боевые заслуги»
 Другие медали СССР и РФ

Примечания

Литература 
 Военные России: биографический справочник / Павел Газукин. -  : Панорама, изд. 2-е, испр. и доп., 1999. — 191 с.
 Военачальники российской армии : Справочник / Павел Газукин. -  : Панорама, 2001. — 192 с. — ISBN 5-94420-003-0
 Федеральная элита : Кто есть кто в политике и экономике / Центр полит. информ.; Гл. ред., сост.: А. А. Мухин. -  : Регион. обществ. орг. "Центр полит. информ.", 1999. — 782 с. — ISBN 5-89501-037-7
 Грозный О. «Горжусь каждым днём службы на благо Отечества». Генерал-полковник Анатолий Головнёв отметил 80-летний юбилей. // Красная звезда. — 2022, 28 января. — С.10. 

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Первой чеченской войны
Участники гражданской войны в Таджикистане